Filippo Beroaldo può riferirsi a:

Filippo Beroaldo il Vecchio (1453-1505), umanista.
Filippo Beroaldo il Giovane (1472-1518), umanista figlio di un cugino del precedente.